

Geografia 
 Konkō – ex città giapponese della Prefettura di Okayama
 Konko – fiume della Costa d'Avorio
 Konko – fiume della Repubblica Centrafricana

Persone 
 Abdoulay Konko – calciatore francese
 Iekuni Konkō – religioso giapponese

Altro 
 Konkō – religione giapponese
 4526 Konko – asteroide